Céspedes ist der Familienname folgender Personen:

 Alba de Céspedes (1911–1997), kubanisch-italienische Schriftstellerin und Journalistin
 Amador Rodríguez Céspedes (* 1956), kubanischer Schachspieler
 Augusto Céspedes (1904–1997), bolivianischer Schriftsteller
 Boris Cespedes (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Carlos Manuel de Céspedes (1819–1874), kubanischer Grundbesitzer, Freiheitskämpfer und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung von 1868
 Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal (1936–2014), kubanischer Geistlicher, römisch-katholischer Theologie und Schriftsteller
 Carlos Manuel de Céspedes y Ortiz, kubanischer Präsident
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1871–1939), kubanischer Politiker, Diplomat, Schriftsteller und Präsident Kubas
 Casiano Céspedes (* 1924), paraguayischer Fußballspieler
 Francisco Javier de Céspedes (1821–1903), kubanischer General im Unabhängigkeitskrieg
 Gonzalo de Céspedes y Meneses (~1585–1638), spanischer Autor
 Guillermo Céspedes de Castillo, Amerikanist, siehe auch Kraftwerk Guillermo Céspedes
 Luis De Cespedes (1949–2013), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal (* 1944), kubanischer Geistlicher, Bischof von Matanzas
 Oscar Omar Aparicio Céspedes (* 1959), bolivianischer Priester, Militärbischof von Bolivien
 Pablo de Céspedes (1538–1608), spanischer Maler
 Vincent Cespedes (* 1973), französischer Philosoph, Komponist und Pianist
 Yoenis Céspedes (* 1985), kubanischer Baseballspieler

Céspedes ist der Name folgender Orte:

 Carlos Manuel de Céspedes (Municipio), Kurzform Céspedes, ein Municipio in Kuba